obciążenie fizyczne
 obciążenie budowli
 obciążenie zwrotne
 obciążenie rzeki
 obciążenie chorobami
 obciążenie statystyczne
 obciążenie estymatora